Plusieurs établissements français d'enseignement secondaire, portant le nom de Lycée Jean-Vilar, existent.

 En France :
 Lycée Jean-Vilar - Meaux
  - Plaisir (Yvelines)
 Lycée Jean-Vilar - Villeneuve-lès-Avignon

 Collège Jean Vilar - Grigny (Essonne)